Адамс-парк, Адамс-Парк ():

  — футбольный стадион в Хай-Уиком, Бакингемшир, Англия.

 Парки в США
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс.
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс.
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс.
  — городской парк в Омахе, штат Небраска.